Myopia – polska grupa muzyczna
 Myopia – amerykańska grupa muzyczna
 Myopia – płyta Agnes Obel
 gr. myopia – krótkowzroczność, miopia